Orbán Balázs (1829–1890) író, néprajzi gyűjtő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 Orbán Balázs (1873–?) aljegyző, gazdaszövetségi igazgató
 Orbán Balázs (1986–) jogász, politológus, politikus, parlamenti államtitkár